

Cinema 
Sangue indiano (Braveheart) – film western muto del 1925 diretto da Alan Hale
Braveheart - Cuore impavido – film del 1995 diretto e interpretato da Mel Gibson
Braveheart - Original Motion Picture Soundtrack – colonna sonora del film Braveheart - Cuore impavido

Musica 
Braveheart – album di Ashanti del 2014
Braveheart – singolo delle Neon Jungle del 2014
Brave Heart – album di Kim Hill del 1991
Brave Heart – album di Thom Schuyler del 1983
Brave Heart – album di Wang Feng del 2007
Brave Heart – singolo di Megumi Hayashibara del 2001

Videogiochi 

 Braveheart – videogioco del 2010